Nordsjö tunnel kan syfta på:
Nordsjö vägtunnel – även Borgarstrandsvikens tunnel, en tunnel i Helsingfors
Savio järnvägstunnel – del av Nordsjö hamnbana i Helsingforsregionen